Die 5. Afrikanische Nationenmeisterschaft (offiziell ) wurde vom 13. Januar bis zum 4. Februar 2018 in Marokko ausgetragen. Sie fand zum vierten Mal mit 16 Mannschaften statt. Es wurde in einer Gruppenphase mit vier Gruppen zu je vier Mannschaften und danach im K.-o.-System gespielt.

Der afrikanische Fußballverband hatte ursprünglich Kenia als Gastgeber bestimmt, dann aber – aufgrund der mangelnden Fortschritte bei den Vorbereitung – das Turnier im Oktober 2017 an Marokko vergeben. Kenia verlor zudem das Teilnahmerecht, für das bereits qualifizierte Marokko rückte Ruanda nach.

Anders als bei der Fußball-Afrikameisterschaft sind bei der Nationenmeisterschaft nur Spieler spielberechtigt, die in den nationalen Ligen ihrer Heimatländer spielen. Titelverteidiger war die Mannschaft der Demokratischen Republik Kongo, die sich aber nicht für die Endrunde qualifizieren konnte.

Teilnehmer

Qualifikation 

Von 54 Mitgliedsverbänden der CAF nahmen 48 an der Qualifikation teil. Die Mannschaften wurden entsprechend ihrer Regionalverbände in sechs Zonen aufgeteilt. Den Zonen war zuvor ein gewisses Kontingent an Qualifikationsplätzen zugesprochen worden. Aus der Nord-, der Zentral-Ost und der Westzone A sollten sich je zwei und aus den anderen Zone je drei Mannschaften qualifizieren. Die Auslosung der Begegnungen fand am 3. Februar 2017 in Libreville statt.

Innerhalb der Zonen wurden eine bis drei Qualifikationsrunden mit Hin- und Rückspiel ausgespielt. Die Sieger der jeweils letzten Runde qualifizierten sich für die Endrunde. Für Äquatorialguinea und Namibia ist es die erste Teilnahme an der Endrunde. Durch die Disqualifizierung Kenias und der Bestimmung Marokkos als Gastgeber wurde zunächst Ägypten der freigewordene Platz angeboten, doch sie lehnten ab. So wurde in der Zentral-Ost-Zone zwischen den beiden Verlierern der dritten Runde in zwei Play-off-Spielen ein Nachrücker ermittelt.

Auslosung 
Die Gruppenauslosung fand am 17. November 2017 in der marokkanischen Hauptstadt Rabat statt. Die Mannschaften wurden entsprechend ihrer Ergebnisse bei den letzten vier Austragungen auf vier Lostöpfe verteilt und in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften gelost. Gastgeber Marokko war bereits als Gruppenkopf der Gruppe A gesetzt.

 Lostopf 1: Marokko, Libyen, Elfenbeinküste, Angola
 Lostopf 2: Nigeria, Guinea, Kamerun, Sambia
 Lostopf 3: Ruanda, Uganda, Sudan, Kongo
 Lostopf 4: Burkina Faso, Mauretanien, Namibia, Äquatorialguinea

Die Auslosung ergab folgende Gruppeneinteilung:

Spielorte

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalrunde

Spielplan 

1 Sieg nach Verlängerung
2 Sieg im Elfmeterschießen

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

2018
Fußballveranstaltung 2018
Fußball (Marokko)
Sportveranstaltung in Casablanca
Sportveranstaltung in Marrakesch